Ратушная аптека () находится в центре Таллина, в Эстонии.

Аптека находится напротив городской ратуши, в доме номер 11 по Ратушной площади, и является одной из старейших действующих аптек в Европе. Работает в одном и том же здании с начала XV века. Это также старейшее действующее коммерческое заведение и старейшее медицинское учреждение Таллина и Эстонии.

Первое известное изображение Ратушной аптеки — масляная картина, показывающая ратушную площадь 1800 года. Первые фотографии датируются 1889 годом.

История 
Историки не смогли определить, когда именно открылась аптека, но старейшие из доступных записей показывают, что Ратушная аптека принадлежала уже своему третьему владельцу в 1422 году. Некоторые учёные считают годом открытия 1415 год.

В книге записей городского совета есть запись химика Нуклеуса, который заявил, что владельцами аптеки являются 10 честных людей, большинство из которых — старейшины. Другие документы, датированные 1422 годом и позже, сообщают, что первым аптекарем был Иоганн Молнер и что лекарства уже продавались в аптеках во второй половине XV века.

В своём рассказе «Мартов хлеб» Яан Кросс описал, как в 1441 году аптекарский подмастерье Март, смешивая лекарства для местного ратмана, изобрёл рецепт марципана.

Династия Бурхардтов: 1582—1911 годы 
Династия Бурхардтов наиболее тесно связана с историей аптеки, в которой проработало более 10 поколений в течение более, чем 325 лет, с 1582 по 1911 год.

Между 1579 и 1581 годами венгерский иммигрант по имени Иоганн Бурхардт Белавари де Секава, переехал в Таллин из своего родного города Пресбурга (ныне Братислава) и получил в аренду от городского совета для начала бизнеса аптеку. Он стал первым в длинной династии фармацевтов, которые держали ратушную аптеку.

Он также начал семейную традицию давать первенцу-сыну имя Иоганна, от которого всегда ожидали продолжение семейного бизнеса. Эта традиция велась в течение восьми будущих поколений, до конца XIX века, когда родился десятый Иоганн, названный Иоганном X Бурхардтом.

Бурхардты были хорошо образованными и часто были не только фармацевтами, но и врачами. Они сыграли значительную роль в жизни города. Мужественное поведение Бурхардта I во время чумы отмечал в своей Хронике Бальтазар Руссов. А в 1571 году эпидемия чумы началась с аптеки.

В 1688 году Иоганну Бурхардту IV, наконец, удалось выкупить аптеку у городского совета за 600 талеров. В 1690 году права династии Бурхардтов были подтверждены подписью правящего короля Швеции Карла XI.

В 1710 году Иоганн Бурхардт V начал свою карьеру, в то время как Таллин страдал от эпидемии чумы. Когда Таллин капитулировал русским войскам во время Великой северной войны, он был одним из первых, кто оказал русской армии помощь с лекарствами. В 1716 году он стал врачом города и врачом гарнизона и военно-морского госпиталя.

Слава семьи Бурхардтов стала настолько велика, что в 1725 году русский царь Пётр I якобы призвал Иоганна Бурхардта VI к своему смертному одру, но умер прежде, чем Бурхардт приехал в Санкт-Петербург.

В 1802 году Иоганн Бурхардт VIII основал частный музей, назвав его «Mon faible». Несколько экспонатов из его коллекции сейчас представлены в эстонском историческом музее. В 1802 году он провёл первую художественную выставку в Таллине.

Последние два Бурхардта были людьми болезненными и не могли контролировать аптеку, поэтому снова сдали её в аренду. Правление Бурхардтов подошло к концу в 1890-х годах со смертью последнего наследника по мужской линии Иоганна X Бурхардта. Сестры Иоганна X продали имущество в 1911 году в К. Р. Лехберту, покончив с семейным бизнесом, который продолжался в течение десяти поколений.

1944—1991 годы 

Во время советского периода аптека была государственным учреждением.

С 1991 года по настоящее время 
После 1990 года вся аптека прошла обширную реконструкцию, так как ремонту не уделялось должного внимания в течение почти 50 лет. Эта реконструкция длилась более 10 лет до 2003 года. Её владельцы бережно сохранили исторический интерьер: резная мебель, канделябры, старинные склянки и трактаты, ручной кассовый аппарат и другие детали придают аптеке особый шарм и делают посещение запоминающимся.

В настоящее время основная часть аптеки находится на первом этаже и продаёт самые современные лекарственные средства.

На первом этаже аптеки действует антикварный магазин, а в 1999 году на втором этаже был открыт чесночный ресторан «Бальтазар».

Особенности 
Рядом с современной аптекой на первом этаже есть небольшой музей, в котором показаны старые медицинские документы, исторические аптекарские инструменты и другие раритеты. Также в музее есть большой каменный герб династии Бурхардтов, датированный 1635 годом. На нём изображён грифон с короной и розой между лилиями.

На втором этаже находится каменный столп, на котором каменщик вырезал дату 1663 года вместе с гербом Бурхардтов.

Продукты, продаваемые на протяжении всей истории 
В Средневековье клиенты могли купить для лечения сок мумии (порошок из мумии, смешанный с жидкостью), порошок из сожжённых ежей, сожжённых пчёл, порошок из летучих мышей, змеиное зелье и порошок из рога единорога.

Кроме того, были доступны земляные черви, гнёзда ласточек и различные травы и духи.

Также были доступны и продовольственные товары, такие как конфеты, печенье и марципан.

Также в аптеке можно было выпить стакан Кларета (Рейнвейн с добавлением сахара и пряностей). Позже аптека получила привилегию на ежегодный беспошлинный импорт около 400 литров французского коньяка.

В аптеке также продавались бумага, чернила, сургуч, красители, порох, окатыши, специи, свечи и факелы. Когда табак был доставлен в Европу и в конечном итоге в Эстонию, аптека была первым местом его продажи.

См. также 
 Аптека
 Балтийские немцы
 Таллин

Примечания

Ссылки 
 Seuberlich, Erich: Liv- und Estlands älteste Apotheken. Beiträge zu deren Geschichte gesammelt und bearbeitet von Erich Seuberlich. Riga, Druck von F.W. Häcker 1912
 Веб-сайт ресторана «Бальтазар» на втором этаже. Включает краткую историю аптеки
 History of the Pharmacy
 R. Sõukand, A. Raal: Данные о лекарственных растениях эстонской народной медицины
 Miljan, Toivo, 2004: Исторический словарь Эстонии. (ограниченный предпросмотр)
 Статья Л.Лившица об истории создания марципана

Аптеки
Здания и сооружения Таллина
Старый город Таллина
Средневековый Таллин
История медицины